Голландська футбольна Ередивізі 2016—2017 — 61-й чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіонат стартував 5 серпня 2016, ПСВ розпочинав сезон як чинний чемпіон країни. 

Чемпіоном країни після 18-річної перерви став «Феєнорд». Це 15-й титул чемпіонів країни для роттердамського клубу. «Феєнорд» та «Аякс» здобули право участі у розіграші Ліги чемпіонів наступного сезону, а ПСВ та «Вітессе» за результатами виступів у чемпіонаті стали учасниками розіграшу Ліги Європи. Унизу турнірної таблиці «Гоу Егед Іглс» не зберіг прописку в елітному дивізіоні нідерландського футболу та вибув до Еерсте Дівізі.

Команди учасники

Турнірна таблиця 

 

 
 
 

 

 
 

Примітки: 
1. Клуб Вітессе візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Нідерландів з футболу 2016—2017
2. 15 грудня 2015 року Клуб Твенте був дискваліфікований з єврокубків на 3 роки.

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Плей-оф Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/20 травня 2017

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 травня 2017

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/12 травня 2017

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/21 травня 2017

|}

Третій раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25/28 травня 2017

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ередивізі на soccerway 

Чемпіонат Нідерландів з футболу
Нідерланди
Нідерланди
2016 у нідерландському спорті
2017 у нідерландському спорті